Ben Falaniko (Samoa Americana, 1 de setembro de 1985) é um jogador de futebol da Samoa Americana que atua como atacante pelo Nu'uuli. Ele fez parte da Seleção da Samoa Americana de Futebol, participando da maior goleada do futebol, a derrota por 31-0 para a Austrália, sendo que na ocasião possuía apenas 15 anos e 217 dias.

Futebolistas da Samoa Americana